Подгайчикинская сельская общи́на () — территориальная община в Коломыйском районе Ивано-Франковской области Украины.

Административный центр — село Подгайчики.

Население составляет 4977 человек. Площадь — 58,1 км².

Населённые пункты 
В состав общины входят 6 сёл:
 Джурков
 Загайполь
 Кобылец
 Назирная
 Пищаче
 Подгайчики

Примечания

Источники 
 Официальный сайт общины
 

Общины Ивано-Франковской области